Kate Witte is een personage in de RTL 4-televisieserie Voetbalvrouwen. Het personage wordt gespeeld door Yolanthe Cabau van Kasbergen. Kate is voor het eerst te zien in de eerste aflevering van seizoen drie.

Overzicht
Toen Kate vijftien jaar was wilde ze graag actrice worden. In een chatroom leerde ze Alex Largo kennen. Hij zou van Kate een ster maken. Hij had voor Kate een rol in de aanbieding. Eenmaal op de set bleek het te gaan om een pornofilm. Kate weigerde de rol en verliet de set.

Daarna wilde Kate graag model worden, maar dat is haar nooit gelukt. Ze besluit dan achter de schermen te gaan werken als visagist.

Over het leven van Kate voor Voetbalvrouwen is verder niets bekend.

Seizoen drie 
Wanneer Kate aan het werk is tijdens een shoot bij Heros wordt zij aangesproken door Italo en vervolgens voorgesteld aan Danny Doornbos. De twee besluiten op date te gaan en zoenen vervolgens één keer. Kate wil geen tussendoortje zijn; ze is op zoek naar vastigheid. Als Danny dan toegeeft dat hij Kate heel leuk vindt, stelt hij haar meteen voor aan de pers.

Ondertussen heeft Kate kennisgemaakt met Solange Ferrero. Zij kunnen erg goed met elkaar overweg. Dat komt mede door het feit dat ze dezelfde hondjes hebben. Als Solange een shoot heeft voor Madonna's blad, is Kate aanwezig als visagist. Kate biecht Solange op dat zij graag model had willen worden. Aangezien Solange wat aan de dikke kant is geworden, besluit Solange Kate voor de campagne te gebruiken in plaats van zichzelf. Zo komt Kate's droom om model te worden toch uit. Kate gaat bij Danny wonen en samen hebben ze het heel erg gezellig. Dan komt een soort ex van Kate in beeld. Hij wil geld van haar zien omdat hij haar ooit heeft geholpen met seks hebben. Ze wil dat dit voorbij gaat en gaat met hem naar bed. Dan bijt ze hem in zijn geslachtsdeel en ze rent weg. Ze had alles opgenomen. Daarna is ze naar de politie gegaan. Nu heeft ze geen zorgen meer. In een ruzie gaat Danny naar een club en doet het met een meisje (Anna Speller). Dat meisje zegt daarna dat Danny haar verkracht heeft. Kate en Danny willen bewijzen dat het niet zo is. Ze vinden het filmpje waarop het staat en laten dat aan de advocaat zien. Als dat allemaal goed is gegaan, pest Kate Danny voortdurend met dat hij het met een stewardessje heeft gedaan. Op een gegeven moment kan Danny er niet meer tegen en trapt hij haar uit huis. Dan krijgt hij spijt en haalt haar terug. Zo komt het toch nog goed. Daarna richt Kate zich op een goed doel. Ze wil in Ghana mensen gaan helpen door een school er op te zetten. Maar Danny gaat tegelijkertijd naar Milaan. Daar wil hij dan ook met Kate gaan wonen. Wanneer Kate zegt dat ze naar Ghana gaat wordt hij boos. Ze besluiten als vrienden uit elkaar te gaan. Maar dan krijgt Danny het nieuws dat hij niet meer naar Milaan mag. Hij besluit op het laatste moment om met Kate door te willen en gaat met haar mee naar Ghana.

Referenties 

Witte, Kate